Abbey steht für:

 Abbey Coachworks, britischer Hersteller von Automobilkarosserien
 Abbey National, Bank in London
 Abbey Panel and Sheet Metal Company, britischer Hersteller von Flugzeugteilen, Automobilkarosserien und Prototypen
 Abbey Stadium, Stadion des englischen Fußballklubs Cambridge United
 Abbey Theatre, irisches Nationaltheater in Dublin

Abbey ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Abbey (Saskatchewan), Dorf in Saskatchewan

im Vereinigten Königreich:
 Abbey (Devon), Gemeinde in Devonshire
 Abbey Dore, Gemeinde in Herefordshire
 Abbey Green, Gemeinde in Staffordshire
 Abbey Town, Gemeinde in Cumbria
 Abbey Village, Gemeinde in Lancastershire
 Abbey Wood, Gemeinde in Greater London
 Abbey St. Bathans, Gemeinde in der Borderregion

Abbey ist der Familienname folgender Personen:
 Alonzo Judson Abbey (1825–1887), US-amerikanischer Musiker, Musiklehrer, Komponist und Musikverleger
 Bel Abbey (1916–1992), US-amerikanischer Volkskundler
 Ben Abbey (* 1978), englischer Fußballspieler
 Edward Abbey (1927–1989), US-amerikanischer Schriftsteller
 Edwin Austin Abbey (1852–1911), US-amerikanischer Künstler
 Henry Eugene Abbey (1846–1896), US-amerikanischer Theaterproduzent

 Joseph Leo Seko Abbey (* 1940), ghanaischer Diplomat
 Leon Abbey (1900–1975), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Lynn Abbey (* 1948), US-amerikanische Schriftstellerin
 Monroe Abbey (1904–1993), Präsident des Canadian Jewish Congress
 Nathan Abbey (* 1978), englischer Fußballspieler
 Samuel Kojo Abbey (* 1997), ghanaischer Fußballspieler
 Zema Abbey (* 1977), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Abbey Brook
 Abbey Brooks
 Abbey Creek
 Abbey-Nunatak, Nunatak an der Westflanke des Reedy-Gletschers
 Abbey Auto Engineering
 Abigail
 Abé